Corpo estraneo – in medicina, oggetto la cui origine è al di fuori dell'organismo
 Corpo estraneo – album del 2004 dei Nomadi
 Corpo estraneo – film del 2014 diretto da Krzysztof Zanussi